Волчий Ракит — название населённых пунктов в России:

 Волчий Ракит — село в Бурлинском районе Алтайского края.
 Волчий Ракит — село в Немецком национальном районе Алтайского края, ликвидировано в 1963 году.